Périchon ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Périchon (1920–1991), französischer Kirchenhistoriker
 Pierre-Luc Périchon (* 1987), französischer Radrennfahrer